Partito Socialdemocratico (in catalano: Partit Socialdemòcrata – PS) – partito politico di Andorra
 Partito Social Democratico (in portoghese: Partido Social Democrático – PSD) – partito politico brasiliano attivo dal 1945 al 1965
 Partito Social Democratico (in portoghese: Partido Social Democrático – PSD) – partito politico brasiliano attivo dal 2011
 Partito Socialdemocratico (in estone: Sotsiaaldemokraatlik Erakond – SDE) – partito politico estone
 Partito Socialdemocratico – partito politico del Giappone
 Partito Socialdemocratico (in islandese: Alþýðuflokkurinn) – partito politico islandese
 Partito Social Democratico (in portoghese: Partido Social Democrata – PSD) – partito politico portoghese
 Partito Socialdemocratico (in inglese: Social Democratic Party – SDP) – partito politico britannico
 Partito Socialdemocratico (in romeno: Partidul Social Democrat – PSD)  – partito politico romeno
 Partito Socialdemocratico (Parti Social Démocrate) – partito politico del Ruanda
 Partito Socialdemocratico d'America (in inglese: Social Democratic Party of America -SDP)  – partito politico statunitense
 Partito Operaio Socialdemocratico Russo (in russo: Rossijskaja Social-Demokratičeskaja Rabočaja Partija – POSDR) – partito politico russo
 Partito Radicale Social Democratico (in spagnolo: Partido Radical Social Demócrata – PRSD) – partito politico cileno
 Partito Socialdemocratico "Armonia" (in lettone: Sociāldemokrātiskā Partija "Saskaņa" – SDPS)  – partito politico lettone
 Partito Socialdemocratico Ceco (in ceco: Česká Strana Sociálně Demokratická – ČSSD) – partito politico ceco
 Partito Socialdemocratico d'Austria (in tedesco: Sozialdemokratische Partei Österreichs – SPÖ) – partito politico austriaco
 Partito Socialdemocratico dei Lavoratori di Lettonia (in lettone: Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku Partija – LSDSP) – partito politico lettone
 Partito Socialdemocratico dei Lavoratori di Svezia (in svedese: Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti – SAP) – partito politico svedese
 Partito Socialdemocratico del Montenegro (in montenegrino: partija Crne Gore – SDP)  – partito politico montenegrino
 Partito Socialdemocratico di Croazia (in croato: Socijaldemokratska Partija Hrvatske – SDP) – partito politico croato
 Partito Socialdemocratico di Germania (in tedesco: Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD) – partito politico tedesco
 Partito Socialdemocratico di Lituania (in lituano: Lietuvos socialdemokratų partija – LSDP) – partito politico lituano
 Partito Socialdemocratico e Laburista (in irlandese: Páirtí Sóisialta Daonlathach an Lucht Oibre) – partito politico nordirlandese 
 Partito Socialdemocratico Finlandese (in finlandese: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – SDP) – partito politico finlandese
 Nuovo Partito Socialdemocratico (in macedone: Nova Socijaldemokratska Partija – NSP)  – partito politico macedone
 Partito Social Democratico del Lavoro della Georgia (in georgiano: საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია, Sakartvelos Sotsial-Demok'rat'iuli P'art'ia – SSDP)
 Partito Socialdemocratico Hunchakian (in armeno: Սոցիալ դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցություն – PSDH) – partito politico armeno
 Partito Socialdemocratico di Corea – partito politico nordcoreano
 Partito Socialdemocratico (in serbocroato: Социјалдемократска странка – СДС) – partito politico serbo, fondato nel 2014
 Partito Socialdemocratico di Serbia (in serbocroato: Социјалдемократска партија Србије – СДПС-SDPS) – partito politico serbo, fondato nel 2009

Pagine correlate
Lista dei partiti socialdemocratici